Svetovno prvenstvo v atletiki 2009 je bilo 12. svetovno atletsko prvenstvo pod okriljem mednarodne atletske zveze (IAAF), ki je potekalo med 15. in 23. avgustom 2009 v Berlinu (Nemčija). Večina tekem se je odvijala na olimpijskem stadionu v Berlinu, le tekmi v maratonu in hitri hoji sta imeli začetek in cilj pri Brandenburških vratih. Na prvenstvo je bil prijavljen 2101 atlet iz 202 držav.

Največji dosežek prvenstva je uspel jamajškemu atletu Usainu Boltu, ki je 16. avgusta s časom 9,58 s podrl svetovni rekord v teku na 100 metrov, 20. avgusta pa s časom 19,19 s še svetovni rekord v teku na 200 m. Primož Kozmus je v finalu meta kladiva 17. avgusta z metom 80,84 m osvojil zlato medaljo, s čimer je obranil naslov prvaka z Olimpijskih iger 2008 in dosegel največji uspeh slovenskih atletov na svetovnih prvenstvih.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Številke so z uradne preglednice.

Viri

Zunanje povezave 

 Uradna spletna stran
 Uradna spletna stran  pri IAAF

2009
2009 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Berlinu